Grete Reinwald – modella e attrice tedesca
Hanni Reinwald – modella e attrice tedesca
Otto Reinwald – attore tedesco